Galeodea — род морских брюхоногих моллюсков семейства Cassidae.

Этот род известен в летописи окаменелостей с мелового периода до четвертичного периода (возрастной диапазон: от 99,7 до 0,126 млн лет назад). Ископаемые раковины этого рода были найдены по всему миру.

Виды 
Род включает следующие виды:
 † Galeodea aegyptiaca Oppenheim, 1906
 Galeodea alcocki (E. A. Smith, 1906)
 † Galeodea allani Finlay and Marwick, 1937
 †Galeodea apodemetes Marwick, 1934
 Galeodea bicatenata Sowerby I, 1815
 Galeodea bituminata (K. Martin, 1933)
 † Galeodea californica B. L. Clark, 1942
 † Galeodea depressa Buch, 1831
 Galeodea echinophora Linnaeus, 1758
 † Galeodea flemingi Beu & Maxwell, 1990
 † Galeodea geniculosa Marwick, 1942
 Galeodea hoaraui Drivas & Jay, 1989
 Galeodea keyteri (Kilburn, 1975)
 Galeodea koureos Gardner, 1939
 Galeodea leucodoma Dall, 1907
 Galeodea maccamleyi Ponder, 1983
 † Galeodea megacephala Philippi, 1843
 † Galeodea modesta (Suter, 1917)
 † Galeodea petersoni Conrad, 1854
 † Galeodea planotecta Meyer and Aldrich, 1886
 Galeodea plauta Beu, 2008
 Galeodea rugosa (Linnaeus, 1771)
 † Galeodea senex (Hutton, 1873)
 † Galeodea sulcata (Hutton, 1873)
 † Galeodea sutterensis Dickerson, 1916
 † Galeodea tetratropis Gain, Belliard & Le Renard, 2017
 Galeodea triganceae Dell, 1953
 † Galeodea wylliei Marwick, 1931

Примечания 

Шлемовидки
Роды моллюсков